Grand Hotel National ist der Name folgender Hotels:

 Grand Hotel National (Kopenhagen)
 Grand Hotel National (Luzern)